Genius – nella cultura della Roma antica, nume tutelare della famiglia.
Genius – fumetto noir.

Cinema
Genio incompreso... ma non troppo (Genius) – film del 1999 diretto da Rod Daniel
Genius – film del 2003 diretto da Babar Ahmed
Genius – film del 2016 diretto da Michael Grandage

Informatica
Genius – servizio fornito da Apple per iTunes e iPod.
Genius Bar – assistenza tecnica fornita da Apple.

Musica
Genius – singolo dei Pitchshifter del 1998
Genius – singolo dei LSD del 2018
Genius – sito internet dedicato alla spiegazione e all'interpretazione di testi musicali

Televisione
Genius – quiz televisivo.
Genius – serie televisiva statunitense del 2017.

Altri progetti